Karita kan syfta på:

 Karita – ett namn, se Carita
 Karita (djur) – ett släkte täckvävarspindlar
 Desa Karita, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, Indonesien

Se även
 Carita (olika betydelser)